Seznam polkov z zaporedno številko 85.

Seznam 
 Pehotni
 85. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 85. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 85. pehotni polk (Wehrmacht)
 85. strelski polk (ZSSR)
 85. gorski polk (Wehrmacht)
 85. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 85. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 85. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 85. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 85. artilerijski polk (Wehrmacht)
 85. minometni polk (Wehrmacht)

Glej tudi